

Miejscowości 
 Studenec – wieś i gmina w Czechach w powiecie Semily
 Studenec – wieś i gmina w Czechach w powiecie Třebíč
 Studenec – wieś i gmina na Słowacji w powiecie Lewocza
 Studenec – wieś w Słowenii w gminie Postojna
 Studenec – wieś w Słowenii w gminie Sevnica
 Studenec – wieś w Słowenii w gminie Trebnje

Góry 
 Studenec – szczyt w Górach Łużyckich w Czechach
 Studenec (ukr. Студенець, Studeneć) – szczyt w Gorganach na Ukrainie

Rzeki 
 Studenec – dopływ Wagu na Słowacji
 Studenec – dopływ Sopotnicy w Niżnych Tatrach na Słowacji

Pozostałe 
 Studenec – dolina w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Studenec – stacja kolejowa w Czechach w miejscowości Studenec w powiecie Třebíč

Zobacz też 
 Banský Studenec
 Studenec na Blokah
 Studenec pri Krtini